На́йденная плёнка () — кинематографический жанр, в основном фильмов ужасов, в котором весь фильм или существенная его часть представляются зрителю как материалы с найденных записей на кино- или видеокамере, часто оставшихся после пропавших или умерших героев фильма. Развивающиеся события показываются через записи камер одного или нескольких героев, которые часто комментируют происходящее, оставаясь вне поля зрения камеры. Съёмка может вестись самими актёрами в процессе действия и часто сопровождается эффектом «трясущейся камеры» и максимальным приближением действия к реальности. Хотя жанр прослеживается как минимум до итальянского фильма 1980 года «Ад каннибалов», он был популяризован в 2000-х такими фильмами, как «Ведьма из Блэр» (1999), «Паранормальное явление» (2007), «Репортаж» (2007) и «Монстро» (2008).

Жанр близок к псевдодокументальным фильмам.

История 
Найденная плёнка как сюжетный ход имеет прецеденты в литературе, особенно в эпистолярном романе, который обычно состоит либо из переписки, либо из дневниковых записей, якобы написанных персонажем, занимающим центральное место в этих событиях. Как и найденная плёнка, эпистолярная техника часто использовалась в жанре ужасов: и «Дракула», и «Франкенштейн» — эпистолярные романы, как и «Зов Ктулху» Г. П. Лавкрафта.

В кинопроизводстве культовый фильм ужасов 1980 года «Ад каннибалов» часто называют первым примером найденной плёнки. Жанр был популяризирован фильмом «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). Он использовался с тех пор в других коммерчески успешных фильмах, включая «Паранормальное явление» (2007), «Репортаж» (2007), «Монстро» (2008) и «Хроника» (2012). В обзоре на З/Л/О для The A.V. Club, Скотт Тобиа отмечает, что этот жанр «с тех пор стал для 00-х и 10-х годов тем же, чем были слэшеры для 80-х».

Жанр привлекает кинопродюсеров из-за своей более низкой стоимости, поскольку считается, что иллюзия любительского документального стиля допускает более низкие производственные затраты, чем обычный фильм.

Сценарист и режиссёр Кристофер Б. Лэндон, снявший несколько фильмов ужасов в этом жанре, утверждает, что «найденные плёнки», вероятно, расширятся в будущем за пределы ужасов.

Примеры

Фильмы 
Далее представлены фильмы в жанре «найденная плёнка», хотя некоторые из них были сделаны лишь частично в этом стиле.

{| class="wikitable sortable"
|-
!Фильм || Жанр || Режиссёр(ы) || Кинокомпания || Дата релиза
|-
|На серебряной планете
|Драма, фантастика, притча
|Анджей Жулавский
|Zespół Filmowy «Pryzmat» (1976—1978) / Zespół Filmowy KADR (1987),
|1976-78 (съёмки) / 12.05.1988 (премьера)
|-
| Ад каннибалов || Приключения, ужасы || Руджеро Деодато || F.D. Cinematografica || 07.02.1980
|-
| Подопытная свинка: Цветок из плоти и крови ||  Ужасы ||Хидеши Хино || Sai Enterprise ||  30.11.1985
|-
| Похищение НЛО || Ужасы, научная фантастика || Дин Алиото || IndieSyndicate Productions || ??.??.1989
|-
| Хроники Вьетнамской войны ||  Военная драма || Патрик Шин Дункан || New Century Vista Film Company || 07.04.1989
|-
| Американское смертельное домашнее видео || Триллер, криминал, комедия || Джек Перес || Randum Film Group || ??.??.1991
|-
| Человек кусает собаку || Комедия, криминал, драма, ужасы, триллер || Реми БельвоАндре БонзельБенуа Пульворд || Les Artistes Anonymes || 15.01.1993
|-
| Забытое серебро || Комедия || Питер ДжексонКоста Боутс || WingNut Films || 28.10.1995
|-
| Похищение пришельцами: Инцидент в округе Лейк || Драма, ужасы, научная фантастика || Дин Алиото || Dick Clark Productions || 20.01.1998
|-
| Последняя трансляция || Ужасы, мистика || Стефан АвалосЛанс Вейлер || FFM Productions || 23.10.1998
|-
| Ведьма из Блэр: Курсовая с того света ||  Ужасы, мистика || Дэниел МирикЭдуардо Санчес || Haxan Films || 30.07.1999
|-
| Заколдованный дом ||  Ужасы, мистика, триллер || Тед Николау || The Kushner-Locke Company || 15.04.2000
|-
| Подполье || Ужасы || Фред Фогель || Absu FilmsToetag Pictures || ??.??.2001
|-
| История Коллингсвуда || Ужасы, мистика, триллер || Майк Костанса || Cinerebel Media || 20.10.2002
|-
| Подполье 2 || Ужасы || Фред ФогельКиллджойКристи УайлзДжерами КрузМайкл Ти Шнайдер || Toetag Pictures || ??.??.2003
|-
| Нулевой день || Драма || Бен Коссио || Professor Bright Films || 03.09.2003
|-
| Инцидент на Лох-Нессе || Приключения || Зак Пенн || Eden Rock Media || 17.09.2004
|-
| Сентябрьские записи || Документальный, драма || Кристиан Джонстон || Complex FilmsRaz ProductionsRaz EntertainmentPersistent Entertainment || 24.09.2004
|-
| Последний фильм ужасов || Ужасы || Джулиан Ричардс || Prolific FilmsSnakehair Productions || 13.05.2005
|-
| Проклятие || Ужасы || Кодзи Сираиси || Xanadeux Company || 20.08.2005
|-
| Дневники зомби || Ужасы || Кевин ГейтсМайкл Бартлетт || Off World FilmsBleeding Edge Films || 29.10.2006
|-
| Последняя охота || Научная фантастика, ужасы, триллер || Фриц Кирш || Graymark Productions  Azisa Pictures || 11.12.2006
|-
| Наедине с ней || Криминал, драма, триллер || Эрик Николас || Pin Hole Productions LLCThe Weinstein Company || 17.01.2007
|-
| Добро пожаловать в джунгли || Ужасы || Джонатан Хенсли || Steelbridge Film WorksBauer Martinez StudiosValhalla Motion Pictures || 19.04.2007
|-
| Плёнки из Пукипси || Ужасы || Джон Эрик Даудл || Brothers Dowdle ProductionsPoughkeepsie Films || 27.04.2007
|-
| Подполье 3: Покаяние || Ужасы || Фред Фогель || Toetag Pictures || 30.04.2007
|-
| Длинные свиньи || Ужасы || Крис Пауэр || Clowns After Midnight ProductionsJordan EntertainmentChris Bridges Effects Studio || 06.09.2007
|-
| Тяжёлый случай || Ужасы || Энтони Спадаччини || Fleet Street FilmsB.P.A. Productions Group, Inc. || 08.09.2007
|-
| Улика А || Драма, триллер || Дом Розероу || Warp Films || 01.10.2007
|-
| Паранормальное явление || Сверхъестественное, ужасы || Орен Пели || Blumhouse Productions || 14.10.2007
|-
| Смерть призрачного охотника || Ужасы || Шон Третта || Ominous Productions ||28.10. 2007
|-
| Смерть в эфире || Drama || Билл Гуттентаг || Atlas Entertainment || 01.11. 2007
|-
| Репортаж || Ужасы || Жауме БалагероПако Пласа || Castelao ProduccionesFilmax ||23.11. 2007
|-
| Смотри || || Адам Рифкин || Captured Films || 14.12.2007
|-
| Монстр || Экшен, триллер || Эрик Эстенберг || The Asylum ||  15.01.2008
|-
| Монстро || Научная фантастика, ужасы || Мэтт Ривз || Bad Robot Productions || 18.01.2008
|-
| Дневники мертвецов || Ужасы || Джордж Ромеро || Artfire FilmsRomero-Grunwald Productions ||  15.02.2008
|-
| Домашнее видео || Ужасы || Кристофер Денэм || Moderncine || 10.07.2008
|-
| Карантин || Научная фантастика, ужасы || Джон Эрик Даудл || Vertigo EntertainmentAndale Pictures  Filmax Entertainment || 10.10.2008
|-
| Лунополис || Научная фантастика || Мэттью Авант || Media Savant || ??.??.2009
|-
| Оккультизм || Ужасы || Кодзи Сираиси || Image RingsCreative Axa Company Ltd. || 28.02.2009
|-
| Злые вещи || Ужасы || Доминик Перес|| Go Show Media || 13.08.2009
|-
| Ритуал || Драма || Энтони Спадаччини || Fleet Street FilmsB.P.A. Productions Group, Inc. || 15.08.2009
|-
| Репортаж 2 || Ужасы || Жауме БалагероПако Пласа || Castelao ProduccionesFilmax || 02.10.2009
|-
| Коллекция Убийств. Часть 1 || Ужасы || Фред Фогель || Toetag Pictures || 01.05.2009
|-
| Паранормальная сущность || Сверхъестественное, ужасы || Шэйн ван Дайк || The Asylum || 22.12.2009
|-
| Проклятые жестокие люди || Чёрная комедия || Кодзи Сираиси || Creative AXA || ??.??.2012
|-
| Любовь, секс и обман || Комедия, драма || Дибакар Банерджи || Freshwater Films || 19.03.2010
|-
| Озеро Мунго || Ужасы || Джоэль Андерсон || Screen Australia || 23.03.2010
|-
| Глаза в темноте || Ужасы || Бьёрн Андерсон || Emerald City Pictures || 25.04.2010
|-
| Сербский фильм || Ужасы || Срджан Спасоевич || Contrafilm || 16.06.2010
|-
| Отель «Голливуд» || Комедия, ужасы || Парам Гилл || G S Productions || 23.07.2010
|-
| Белые глаза || Ужасы || Кодзи Сираиси || Stardust PromotionShirome Project Partners ||13.08. 2010
|-
| Последнее изгнание дьявола || Ужасы || Даниэль Штамм || Strike EntertainmentStudioCanalArcade Pictures || 27.08.2010
|-
| Нелегалы || Ужасы || Крис Пековер || Sheperd Glen Productions || ??.09.2010
|-
| Удар по девственности || Комедия || Хак БоткоЭндрю Герлэнд || Gary Sanchez Productions || 10.09.2010
|-
| Интервью с призраком || Ужасы || Энтони Фанхаузер || The Asylum || 28.09.2010
|-
| Зверское || Ужасы || Фернандо Барреда Луна || Nabu FilmsSilencio Rodamos  Programa Ibermedia || 15.10.2010
|-
| Паранормальное явление 2 || Supernatural horror || Тод «Кип» Уильямс || Blumhouse || 22.10.2010
|-
| Охотники на троллей || Фэнтези, приключения || Андре Овредал || Filmkameratene A/SFilm Fund FUZZ || 29.10.2010
|-
| Без предупреждения || Научная фантастика, ужасы || Шон БардинРоберт Кули || Cooley Productions || 13.11.2010
|-
| Паранормальное явление: Ночь в Токио || Сверхъестественное, ужасы || Тосикадзу Нагаэ || Presidio Corporation || 20.11.2010
|-
| Дневник изгоняющего дьявола || Ужасы || Джуд Джерард Прест || The Asylum || 01.03.2011
|-	
| Последняя запись || Драма, ужасы || Паван Крипалани || Balaji Telefilms || 13.03.2011
|-
| Туннель || Ужасы || Карло Ледесма || DLSHS FilmDistracted Media  Zapruder’s Other Films || 18.05.2011
|-
| Пропавшая Меган || Драма, ужасы || Майкл Гои || Trio Pictures ||??.05.2011
|-
| Искатели могил || Ужасы || Братья Вишес || Twin Engine Films || 01.06.2011
|-
| Дневники зомби 2: Мир мёртвых || Ужасы || Кевин ГейтсМайкл Бартлетт || Off World FilmsBleeding Edge FilmsStraightwire Films || 24.06.2011
|-
| Дупло || Ужасы || Майкл Аксельгаард || Hollow PicturesTribeca Film || 31.07.2011
|-
| Без названия || Драма, ужасы || Шон Троук || Shaunywa Films || ??.09.2011
|-
| Аполлон 18 || Научная фантастика, ужасы || Гонсало Лопес-Гальего || Базелевс || 02.09.2011
|-
| Плёнки || Ужасы || Скотт Бэйтс Ли Эллистон || Darkside PicturesPure Film Productions || 23.09.2011
|-
| Паранормальное явление 3 || Сверхъестественное, ужасы || Генри ДжустЭриэль Шульман || Blumhouse || 21.10.2011
|-
|  || Ужасы || Джофф Мид || The AsylumTaut Productions ||13.12.2011
|-
| Супер злодей || Драма || Кодзи Сираиси || Tokyo Raiders || ??.??.2011
|-
| Одержимая || Сверхъестественное, ужасы || Уильям Брент Белл || Insurge Pictures || 06.01.2012
|-
| З/Л/О || Ужасы || Тай УэстДжо СуонбергДэвид БакнерАдам ВингардГленн МакКвейдRadio Silence || The CollectiveBloody Disgusting || 22.01.2012
|-
| Хроника || Научная фантастика, супергеройское, триллер || Джош Транк || Davis Entertainment || 01.02.2012
|-
| Проект X: Дорвались || Комедия || Нима Нуризаде || Silver PicturesGreen Hat Films || 02.03.2012
|-
| Свидетельство || Ужасы || Хоуи Эскинс || RynoRyder Productions || 12.03.2012
|-
| Репортаж 3 || Ужасы || Пако Пласа || Filmax || 30.03.2012
|-
| Квартира 143 || Ужасы || Карлес Торренс || Werc Werk WorksKasdan PicturesLikely Story || 04.05.2012
|-
| Улица призраков: Возвращение Ричарда Спека|| Ужасы || Мартин Андерсон || The Asylum || 24.07.2012
|-
| Проект «Динозавр» || Приключения || Сид Беннетт || Moonlighting Films || 10.08.2012
|-
| Ночь в лесу || Ужасы || Ричард Пэрри || Richard Parry || 07.09.2012
|-
| Патруль || Триллер, полицейская драма || Дэвид Эйер || StudioCanal || 08.09.2012
|-
| Заговор || Ужасы || Кристофер МакБрайд || Resolute Films and Entertainment || 20.09.2012
|-
| Искатели могил 2 || Ужасы || Джон Поликуин || Arclight Films || 02.10.2012
|-
| Паранормальное явление 4 || Сверхъестественное, ужасы || Генри ДжустЭриэль Шульман || Room 101 || 19.10.2012
|-
| Залив || Научная фантастика, ужасы || Барри Левинсон || Lionsgate || 02.11.2012
|-
| Дом с паранормальными явлениями || Комедия || Майкл Тиддес || Open Road Films || 11.01.2013
|-
| Видеоматериалы с верхней полки || Криминал, драма, триллер || Джастин Коул ||  || 31.01.2013
|-
| Тайна перевала Дятлова || Ужасы || Ренни Харлин || Aldamisa EntertainmentAlexander RodnyanskyНон-Стоп ПродакшнMidnight Sun PicturesK.Jam Media || 28.02.2013
|-
| Теория Франкенштейна || Ужасы || Эндрю Уайнер || RocketInner StationTherapy ContentArctic Film Group || 01.03.2013
|-
| Уиллоу Крик || Ужасы || Бобкэт Голдтуэйт || Jerkschool Productions || 29.04.2013
|-
| З/Л/О 2 || Ужасы || Саймон БарретДжейсон АйснерГарет ЭвансГрегг ХэйлЭдуардо СанчесТимо ТьяджантоАдам Вингард] || The CollectiveBloody Disgusting8383 ProductionsSnoot EntertainmentHaxan FilmsYer Dead Productions || 06.06.2013
|-
| Европа || Научная фантастика || Себастьян Кордеро || Wayfare Entertainment Ventures || 02.08.2013
|-
| Основные случаи: Серийные убийцы в долине Делавэр || Ужасы || Энтони Спадаччини || Fleet Street FilmsB.P.A. Productions Group, Inc. || 28.09.2013
|-
| Секс-плёнка || Ужасы || Бернард Роуз || AeroplanoLa.Lune Entertainment || 10.10.2013
|-
| 6-5=2 || Ужасы || Кей-Эс Ашока || Swarnalatha Production || 29.11.2013
|-
| Зона 51 || || Орен Пели || Incentive Filmed EntertainmentBlumhouse ProductionsAramid Entertainment || ??.??. 2014
|-
| Паранормальное явление: Метка Дьявола || Сверхъестественное, ужасы || Кристофер Лэндон || Paramount Pictures || 03.01.2014
|-
| Пришествие Дьявола || Сверхъестественное, ужасы ||Мэттью Беттинелли-ОлпинТайлер Джиллетт || Davis Entertainment20th Century Fox || 17.01.2014
|-
| Существа || Ужасы || Эдуардо Санчес || LionsgateHaxan FilmsCourt Five || 07.03.2014
|-
| Смерть в сети || Ужасы || Захари Донохью || Cliffbrook FilmsOnset Films || 14.03.2014
|-
| Поражённый || Ужасы || Дерек ЛиКлифф Проуз || Automatik EntertainmentTelefilm Canada || 04.04.2014
|-
| Superнянь || Комедия || Николас БенамуФилипп Лашо || Axel FilmsMadame FilmsCinefrance 1888Good Lap Production || 16.04.2014
|-
| Дом с паранормальными явлениями 2 || Комедия || Майкл Тиддес || IM Global OctaneWayans Bros. EntertainmentBaby Way Productions || 18.04.2014
|-
| Таинство || Ужасы || Тай Уэст || Worldview EntertainmentArcade Pictures || 01.05.2014
|-
| Инопланетное похищение || Ужасы || Мэтти Бекерман || Exclusive Media GroupBig PictureNext EntertainmentLawrence Bender ProductionsMob Scene Creative Productions || 04.05.2014
|-
| Внеземное эхо || Научная фантастика, семейный || Дэйв Грин || Relativity Media || 02.07.2014
|-
| Навстречу шторму || Фильм-катастрофа || Стивен Куэл || New Line CinemaVillage Roadshow Pictures || 08.08.2014
|-
| Париж. Город мёртвых || Ужасы, триллер || Джон Эрик Даудл || Universal PicturesLegendary Pictures || 29.08.2014
|-
| Кровь, Квебек || Ужасы || Жан-Бенуа Лаузон || Green Lake Films || 14.10.2014
|-
| Одержимость || Ужасы || Адам Робител || Eagle FilmsMillenium Entertainment || 21.10.2014
|-
| Репортаж 4: Апокалипсис || Ужасы || Жауме Балагеро || Canal+ Espana || 31.10.2014
|-
| Апокалипсис || Ужасы || Гленн Триггс || Dark Epic Films || 01.11.2014
|-
| З/Л/О: Новый вирус || Ужасы || Начо ВигалондоМарсель СармиентоГрегг БишопДжастин БенсонТодд Линкольн || Bloody DisgustingThe CollectiveHaxan Films || 21.11.2014
|-
| Пирамида || Сверхъестественное, ужасы || Грегори Левассёр || 20th Century Fox || 05.12.2014
|-
| Институт Аттикус || Ужасы || Крис Спэрлинг || SND Groupe M6 || 23.01.2015
|-
| Континуум || Научная фантастика, приключения || Дин Израэлайт || Insurge PicturesPlatinum DunesMTV Films || 30.01.2015
|-
| Последний обряд || Ужасы || Уилл Кэнон || Icon Entertainment International || 12.02.2015
|-
| Слендер || Сверхъестественное, ужасы || Джеймс Моран || Bellevue Productions;Mosaic || 07.04.2015
|-
| Убрать из друзей || Сверхъестественное, ужасы || Леван Габриадзе || Universal Pictures || 17.04.2015
|-
| Паранормальное явление 5: Призраки в 3D || Сверхъестественное, ужасы || Грегори Плоткин || Paramount Pictures || 23.10.2015
|-
| Холодная земля || Ужасы || Ужасы, триллер || Fright House Pictures || ??.??.2015
|-
| Ночной свет || Ужасы, триллер || Скотт БекБрайан Вудс || Herrick Entertainment || 27.03.2015
|-
|Забытый Феникс
|Ужасы, фантастика, детектив
|Джастин Барбер
| Scott Free Productions
 CinelouFilms
|21.04.2017
|-
| Грейсфилд || Ужасы, фантастика || Матье Рат || Matt Ratt Productions || 21.07.2017
|-
| Киноальманах Тьма || ужасы ||  || || 23.10.2017
|-
|
|
|
|
|
|-
| Обитатели || Ужасы || Дрю Фортье || Ellefson Films || 01.06.2021
|-
|
|
|
|
|
|}

 Сериалы и телепрограммы 
 Альтернатива 3 (1977)
 Вскрытие пришельца: (факт или вымысел?) (1995)
 Похищенные пришельцами: Случай в округе Лейк (1998) — 60-минутная версия интервью, показанная в эфире UPN
 Возвращение (2005, 2014) — сериал HBO
 Опасность (2002) — сериал BBC
 Потерянные плёнки (2009) — сериал
 Мраморные шершни (2009—2014) — веб-сериал на YouTube
 Река (2012) — сериал
 Local 58 (2015 — текущий момент) — веб-сериал на YouTube
 The Walten Files (Файлы Уолтена) (2020 - текущий момент) —  веб-сериал на YouTube

 Видеоигры 
 Slender: The Eight Pages (2012)
 Slender: The Arrival (2013)
 Outlast (2013)

 Музыкальное видео 
 Ариана Гранде — «One Last Time»'' (2015)

См. также 
 Псевдодокументальный фильм
 Синема верите
 Мистификация
 Фальсификация

Примечания 

Жанры кино
Кинематограф ужасов